Kurka oder Kůrka ist der Familienname folgender Personen:

 Irene Kurka (* 1974), deutsche Sängerin (Sopran)
 Jan Kůrka (* 1943), tschechoslowakischer Sportschütze
 Lea Kurka (* 1991), deutsche Schauspielerin
 Odilo Kurka (* 1931), österreichischer Glasmaler
 Rainer Kurka (* 1974), deutscher Bildhauer
 Robert Kurka (1921–1957), US-amerikanischer Komponist
 Tomáš Kůrka (* 1981), tschechischer Eishockeyspieler